Onderdistrict in Indonesië
 Tajur Halang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Tajur Halang (Cijeruk), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Tajur Halang (Tajur Halang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java